Kohl este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Helmut Kohl (1930-2017), politician german
 Walter Kohl (n. 1963), economist, autor și istoric german